polisemia 
 wieloznaczność wypowiedzi